Марченко Володимир Олександрович (математик) — український науковець-математик.
 Марченко Володимир Олександрович (політик) — український політик.